Lagslåttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lagslåttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lagslåttjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn